Mesterházy Ernő (1873–1958) főispán, evangélikus felügyelő, felsőházi tag
 Mesterházy Ernő (1963) üzletember, filmproducer, kulturális menedzser